Fabritius ist der Familienname folgender Personen:

 Barent Fabritius (1624–1673), niederländischer Maler
 Bernd Fabritius (* 1965), deutscher Politiker und Verbandsfunktionär
 Carel Fabritius (1622–1654), niederländischer Maler
 Carl Andreas Fabritius (1826–1881), siebenbürgischer Pfarrer, Historiker und Politiker
 Carl Ferdinand Fabritius (1637–1673), deutscher Maler
 Elisabeth Fabritius (* 1945), dänische Kunsthistorikerin
 Franz Fabritius (1663–1738), niederländischer Theologe, siehe Franciscus Fabricius
 Fritz Fabritius (1883–1957), rumäniendeutscher Politiker
 Hieronymus Fabritius (1567–1632), deutscher Arzt und Apotheker
 Jacob Fabritius (Jacob Schmidt; 1551–1629), deutscher Theologe und Rektor
 Johann Conrad Fabritius (1673–1722), deutscher Kaufmann und Schultheiß
 Johannes Fabritius (1636–um 1693), niederländischer Maler
 Juliana Fabritius-Dancu (1930–1986), siebenbürgische Malerin, Volkskundlerin und Kunsthistorikerin
 Jürgen Fabritius (* 1941), deutscher Dramaturg und Theaterintendant
 Laurentius Fabritius (um 1535–1600), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Köln
 Pieter Carelsz. gen. Fabritius (um 1598–1653), niederländischer Maler
 Ruth Fabritius (* 1959), deutsche Kunsthistorikerin
 Tom Fabritius (* 1972), deutscher Maler

Siehe auch:
 Lionel Casimir Fabritzius (1821–1866), französischer Zeichner und Karikaturist
 Fabricius
 Fabrizio